J12 oder J 12 steht für:
 Hispano-Suiza J 12, französischer Pkw
 Junkers J 12, deutsches Flugzeugprojekt
 „Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert“ (ICD-10-Code)

J12 steht für:
 Johnson-Körper J12, die Dreiecksbipyramide, siehe Johnson-Körper #Modifizierte Pyramiden

J-12 steht für:
 Nanchang J-12, chinesisches Kampfflugzeugprojekt, dessen Entwicklung eingestellt wurde

Abkürzung